Neuf navires de la Royal Navy ont porté le nom HMS York d'après la ville de York, en Angleterre.

 , une frégate de 52 canons, lancée en 1654 sous le nom de Marston Moor et renommé York après la Restauration anglaise en 1660. Elle s'échoua et finit épave en 1703.
 , un vaisseau de ligne de 60 canons, lancée en 1706 et coulé à en 1751 à Sheerness pour servir de brise-lames.
 , un vaisseau de ligne de 60 canons, lancé en 1753 et mis à la casse en 1772.
 , un sloop de guerre de 12 canons, à l'origine baptisé Betsy. Il est acheté en 1777 en Amérique du Nord. En 1778, il est capturé par les Français, puis par les Britanniques, puis de nouveau par les Français en 1779.
 , une flûte de 14 canons, acheté en 1779 aux Antilles, juste pour être revendu en 1781.
 , un vaisseau de ligne de 64 canons, destiné initialement à être un East Indiaman sous le nom de Royal Admiral, mais il fut reconverti en 1796, du fait du manque de navires disponibles pour soutenir la guerre contre la France révolutionnaire. Il fait naufrage en 1804 sur le rocher de Bell Rock.
 , un vaisseau de ligne de 74 canons lancé en 1807, converti en ponton en 1819 et mis à la casse en 1854.
, un croiseur lourd de classe York lancé en 1928 et endommagé et coulé en 1941 à la suite d'un raid italien en baie de Sude.
, un destroyer de Type 42, lancé en 1982, actuellement en service.

Source 

Nom de bateau de la Royal Navy